Lety kan syfta på:

 - ett nazistiskt koncentrationsläger under andra världskriget för företrädesvis romer, beläget i Lety (ort i Tjeckien, Södra Böhmen)

Geografiska platser

Tjeckien 

 Lety (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Lety (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar